Пикер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Пикер — название старшего псаря для псовой охоты, у англичан. 
 Пикер — донная фидерная снасть, для ловли рыбы в Англии, разновидность фидера.

Фамилия 
 Пикер, Брайан (род. 1959) — канадский гребец.
 Пикер, Висенте (1935—2018) — испанский футболист.
 Пикер, Конча (1908—1990) — испанская певица и актриса кино.
 Пикер-и-Арруфат, Андрес (1711—1772) — испанский врач и философ.

См. также 
 Пиккер